

События 
 Консулы: Луций Аррий Пудент и Марк Гавий Орфит (оба — плебеи); проконсул: Марк (Росций) Мурена (в Вифинии).
 Марк Аврелий сформировал 2-й «Италийский» легион.
 Духовным лидером Иудеи стал раввин Иегуда Ганоси, составивший Мишну.
 Началась Маркоманская война.
 В Риме прошла эпидемия «чумы Антонина» (вероятно, оспы), с которой боролся и которую описал Клавдий Гален.
 Эпидемия в Италии. Мученичество христианина-философа Юстина (род. ок. 100), отказавшегося поклониться языческим богам.
 Киник Перегрин Протей устроил публичное самосожжение в Олимпии.
 Луций Вер командует походом в Парфию.
 Римляне отбили у парфян город Дура-Европос.
 В Осроене низложенный царь Ману VIII сместил римского ставленника Ваила и снова пришёл к власти.
 На армянском престоле утвердился римский ставленник Сохем.
Китай:
 Первое письменное упоминание о принятии буддизма императорским двором в Китае — император Хуан-ди приносит жертвы Лао-цзы и Будде.
 Отбит набег кянов.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 165 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 165 году
 Клавдий Птолемей;
 Аникет;
 Аппиан Александрийский, античный историк;
 Иустин, философ и святой мученик.

Примечание

См. также